De Donati – cognome italiano
 Alvise De Donati – pittore italiano
 Giovanni Ambrogio De Donati – scultore italiano
 Giovanni Pietro De Donati – scultore italiano